Asiatiska mästerskapet i fotboll 2011 spelades i Qatar 7–29 januari 2011. Vinnare var Japan som slog Australien med 1-0 i finalen. 16 lag deltog. Japan fick därmed representera AFC vid Fifa Confederations Cup 2013 i Brasilien.

Gruppspel
Alla tider=Arabisk standardtid (AST) – UTC+3

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Qatar 2011
Matchtider Asian Football Confederation
2011 AFC Asian Cup ESPN Soccernet

2011 i Qatar
Asiatiska mästerskapet i fotboll
Internationella fotbollstävlingar i Qatar
Fotbollsåret 2011
Sportevenemang i Doha